Кокпекти — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кокпекти (до 2009 г, — Целинное) — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Кокпекти (до 2007 г. — Степное) — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Кокпекти (до 2007 г. — Первое Мая) — село в Каратальском районе Алматинской области.